Bach odkazuje na:
rodinu německých hudebníků (viz Bach (rod))
 Johannes Bach (1604–1673) – německý barokní hudebník a skladatel, zakladatel tzv. erfurtské linie rodu Bachů.
 Heinrich Bach (1615–1692) – německý varhaník a hudební skladatel, zakladatel tzv. arnstadtské linie rodiny Bachů.
 Christoph Bach (1613–1661) – německý hudebník
 Johannes Bach (1550) (cca 1550–1626) – německý hudebník
 Johann Aegidius Bach (1645–1716) – německý varhaník, violista a regenschori
 Johann Ambrosius Bach (1645–1695) – hudební skladatel a otec Johanna Sebastiana Bacha
 Johann Bernhard Bach (1676) (1676–1749) – německý varhaník a hudební skladatel.
 Johann Sebastian Bach (1685–1750) – německý hudební skladatel, nejslavnější Bach a jeho rodina:
 Anna Magdalena Bachová (1701–1760) – zpěvačka a druhá manželka Johanna Sebastiana Bacha
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788) – skladatel, „hamburský“ nebo „berlínský“ Bach
 Johann Christian Bach (1735–1782) – skladatel, „londýnský“ nebo „milánský“ Bach
 Johann Christoph Friedrich Bach (1732–1795) – skladatel, „bückeburský“ Bach
 Marie Barbara Bachová (1684–1720) – první manželka Johanna Sebastiana Bacha
 Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784) – skladatel, „drážďanský“ nebo „hallský“ Bach

ostatní příjmení
 Alexander Bach (1813–1893) – rakouský politik, viz také Bachův absolutismus
 Barbara Bach (* 1947) – modelka a herečka
 Catherine Bach (* 1954) – americká televizní herečka
 Emilie Bach (1840–1890) – rakouská novinářka
 Erich von dem Bach-Zelewski (1899–1972) – vysoký důstojník Waffen-SS a válečný zločinec
 Georges Bach (* 1955) – lucemburský politik
 Richard David Bach (* 1936) – americký spisovatel
 Sebastian Bach (* 1968) – kanadský heavymetalový zpěvák
 Theodor Bach (1858–1938) – rakouský architekt a vysokoškolský pedagog
 Thomas Bach (* 1953) – německý právník, sportovec šermíř, sportovní funkcionář
 Václav Bach (1826–1897) – český lékař a politik z Kutné Hory

toponyma
 Bach (Lot) – francouzská obec v departementu Lot
 Bach (Tyrolsko) – rakouská obec v Tyrolsku
 Bach an der Donau – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Plader Bach – německý název dnes bezejmenného horského potoka ve východních Krkonoších

jiné významy
 Bach (planetka) – planetka č. 1814
 „Český Bach“ – přezdívka několika českých hudebních skladatelů

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení